Fiocco di neve – particolare aggregato di cristalli di ghiaccio di cui è composta la neve
 Floquet de Neu – gorilla albino del giardino zoologico di Barcellona
 Fiocco di neve di Koch – curva frattale

Pagine correlate 
Snowflake